Pezzoli – frazione del comune di Ceregnano
 Pezzoli – frazione del comune di Treviglio

 Gian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879) – collezionista d'arte italiano, fondatore del museo omonimo
 Giovanni Pezzoli (n. 1952) – batterista italiano
 Liberato Pezzoli (1898 – ...) – parlamentare italiano e condirettore del giornale Il Lavoro Fascista

 Palazzo Bonomi ex Pezzoli – palazzo storico in stile neoclassico palladiano sito lungo la strada di collegamento fra la parte bassa e alta della città di Bergamo